Нэйт Паркер (, род. 18 ноября 1979 года) — американский актёр, режиссёр и сценарист.

Жизнь и карьера 
Паркер родился в Норфолке, штат Вирджиния. Его матери на момент рождения Паркера было семнадцать. Он окончил школу в Хэмптон-Роудс, штат Вирджиния, где жил вместе со своими многочисленными родственниками в трехкомнатной квартире не имея материального достатка. Паркер окончил Университет Оклахомы и затем работал моделью, в ходе чего был обнаружен Лос-анджелесским менеджером по поиску новых лиц.

Паркер получил известность после роли в фильме Дензела Вашингтона «Большие спорщики» в 2007 году. В следующем году он играл любовный интерес для героини Алиши Киз в фильме «Тайная жизнь пчёл», после чего продолжал играть роли второго плана в разнообразных фильмах. В 2014 году он воссоединился с режиссёром «Тайная жизнь пчёл» Джиной Принс-Байтвуд в её фильме «За кулисами», играя с Гугу Мбата-Роу.

В 2015 году Паркер выступил режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли в фильме «Рождение нации» о восстании афро-американских рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года под руководством Ната Тёрнера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Оклахомского университета
Киноактёры США